Я́уэр  — различные значения:

 Яуэр — деревня в Верхней Лужице, коммуна Паншвиц-Кукау района Баутцен, земля Саксония, Германия
 Яуэр — немецкое наименование польского города Явор.

 Персоналии
 Яуэр, Георг (1896—1971) — генерал танковых войск, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями.